Евгений Иванович Червонюк (; 18 апреля 1924 — 12 ноября 1982) — украинский, советский оперный певец (бас), педагог. Народный артист СССР (1967).

Биография 
Родился 18 апреля (по другим источникам — 21 апреля) 1924 года в селе Брусилов (ныне посёлок в Житомирском районе Житомирской области, Украина).

В 1941 году учился в артиллерийском училище в Кутаиси (Грузия), откуда ушёл добровольцем на фронт, воевал на Северном Кавказе. 

В 1943 году, после ранения, вернулся в Киев. Учился в Киевском инженерно-строительном институте.

В 1950 году окончил Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) (класс Д. Г. Евтушенко и И. С. Паторжинского). В 1946—1950 годах выступал в спектаклях оперной студии консерватории.

В 1950—1952 годах — солист Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко, в 1952—1977 — Харьковского театра оперы и балета им. Н. Лысенко.

Выступал как концертный певец. В репертуаре — романсы и песни украинских советских композиторов.

Гастролировал за рубежом (Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, ГДР, Канада, Италия и др.).

С 1960 года преподавал на кафедре сольного пения в Харьковском институте искусств (ныне Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского) (с 1977 — профессор).

Автор статьи «Неувядаемые слова солдата».

Депутат Верховного Совета Украинской ССР 6-8-го созывов.

Скончался 12 ноября 1982 года в Харькове. Похоронен на 2-м городском кладбище.

Семья 
 Жена — Маргарита Ивановна Червонюк, преподаватель кафедры сольного пения Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского
 Дети — Ирина и Виктор, оперный певец.

Награды и звания 
 Лауреат конкурса вокалистов Международного фестиваля молодёжи и студентов в Будапеште (1949)
 Лауреат Международного конкурса вокалистов в Праге (1950, 1-я премия)
 Народный артист Украинской ССР (1958)
 Народный артист СССР (1967)
 Орден Ленина (1960)
 Медали.

Партии 

 Иван Сусанин — «Иван Сусанин» М. И. Глинки
 Руслан — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 Борис Годунов — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 Кончак, Галицкий — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 Мефистофель — «Фауст» Ш. Гуно
 Дон Базилио — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 Тарас Бульба — «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко
 Выборный — «Наталка Полтавка» Н. В. Лысенко
 Карась — «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулака-Артемовского
 Жухрай — «Павел Корчагин» Н. Г. Юхновской (1961)
 Мельник — «Русалка» А. С. Даргомыжского
 Гремин — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 Кочубей — «Мазепа» П. И. Чайковского
 Король Рене — «Иоланта» П. И. Чайковского
 Арбенин — «Маскарад» А. П. Артамонова (1957)
 Монтанелли — «Овод» А. Э. Спадавеккиа
 Филипп II — «Дон Карлос» Дж. Верди
 Рамфис — «Аида» Дж. Верди
 Дон Паскуале — «Дон Паскуале» Г. Доницетти
 Фальстаф — «Виндзорские проказницы» О. Николаи
 Тарас — «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского
 Кривонос — «Богдан Хмельницкий» К. Ф. Данькевича
 Хома Кичатый — «Назар Стодоля» К. Ф. Данькевича
 Чуб — «Ночь перед Рождеством» Н. А. Римского-Корсакова
 Берник — «Буковинцы» М. В. Карминского (1957)
 Хромченко — «Коммунист» Д. Л. Клебанова (1967).

Память 
 В 1999 году, в Харькове прошёл международный фестиваль басов, посвященный памяти Е. Червонюка.

Примечания

Ссылки 

Басы
Выпускники Киевской консерватории
Персоналии:Харьковский оперный театр
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Академические музыканты Украины
Академические музыканты СССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова